Pleydenwurff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pleydenwurff (um 1420–1472), deutscher Maler
 Wilhelm Pleydenwurff (1460–1494), deutscher Maler und Holzbildhauer